Die ICC Trophy 2005 war das Qualifikationsturnier der Nicht-Testnationen für den Cricket World Cup 2007. Das Turnier wurde zwischen dem 1. und 13. Juli 2005 in Irland ausgetragen. Gewinner war Schottland, das sich im Finale gegen Gastgeber Irland mit 47 Runs durchsetzen konnte. Des Weiteren qualifizierten sich Kanada, Bermuda und die Niederlande für die Weltmeisterschaft. Die fünf Qualifizierten erhielten zusätzlich ODI-Status für die Jahre 2006 bis 2009.

Teilnehmer 
An dem Turnier haben insgesamt 12 Associate- und Affiliate-Member des ICC teilgenommen:

Format 
Zunächst wurden zwei Vorrundengruppen zu je sechs Mannschaften gebildet, in der jeder gegen jeden antrat. Die jeweils Gruppenersten und -zweiten der beiden Gruppen qualifizierten sich für das Halbfinale und waren für den Cricket World Cup 2007 qualifiziert. Die Gruppendritten und -vierten spielten um den fünften bis achten Platz und die Gruppenfünften und -letzten um den neunten bis zwölften Platz. Alle Platzierungen wurden ausgespielt.

Turnier

Gruppe A 
 Tabelle

Gruppe B 
 Tabelle

Halbfinale

Plätze 1 bis 4

Plätze 5 bis 8

Plätze 9 bis 12

Platzierungsspiele

Spiel um Platz 11

Spiel um Platz 9

Spiel um Platz 7

Spiel um Platz 5

Spiel um Platz 3

Finale

Einzelnachweise 

2005
Internationale Cricket-Saison 2005
Cricket-Wettbewerb in Irland